Somasca – frazione di Vercurago, comune della provincia di Lecco
Chierici regolari di Somasca – istituto religioso maschile di diritto pontificio i cui membri sono comunemente chiamati somaschi
 Chiesa di Somasca – chiesa parrocchiale di Somasca, nota anche come santuario di San Girolamo Emiliani
 Sacro Monte di Somasca – Sacro Monte dedicato a san Girolamo Emiliani a Somasca, frazione di Vercurago
 Cappelle del Sacro Monte di Somasca – cappelle del Sacro Monte di Somasca